Josef Mertin ist der Name folgender Personen:

* Josef Mertin (Musiker) (1904–1998), österreichischer Musiker und Orgelbauer
 Josef Mertin (Künstler) (1919–1995), deutscher Maler, Kunsthandwerker und Autor